9511 Klingsor – asteroide della fascia principale
 Tristan Klingsor – scrittore, pittore e critico d'arte francese
 Klingsor – noto come Klinschor, uno dei protagonisti del poema medievale Parzival
 Klingsor – mago che predisse la nascita di Elisabetta di Turingia
 Klingsor – il mago dell'opera Parsifal di Richard Wagner
 Klingsor – pittore protagonista del romanzo di Hermann Hesse L'ultima estate di Klingsor
 Klingsor –  protagonista del romanzo Alla ricerca di Klingsor di Jorge Volpi